Fernando da Silva Caneca Júnior, conhecido como Fernando Caneca (Recife, 10 de fevereiro de 1964), é um violonista, guitarrista e compositor brasileiro.

Violonistas de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Guitarristas de Pernambuco
Naturais do Recife